Социалистическая партия Индонезии — название нескольких политических партий Индонезии:
 Социалистическая партия Индонезии (Parsi) — основана в ноябре 1945 года.
 Социалистическая партия — образовалась в декабре 1945 года в результате слияния Социалистической партии Индонезии (Parsi) и Социалистической народной партии. В 1948 году вошла в состав Коммунистической партии Индонезии.
 Социалистическая партия Индонезии (PSI) — была основана в 1948 году членами Социалистической партии, не согласными с её объединением с компартией. В 1960 году запрещена президентом Сукарно за участие в антиправительственном мятеже.